O Académica (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC e crioulo de São Vicente: Akadémica) é um clube multidesportivo da ilha Brava em Cabo Verde. O clube tem vários departamentos, nomeadamente futebol e atletismo.

O Académica Brava foi campeão da Liga Insular da Brava três vezes – em 1988/89, 2001/02 e 2011/12. O clube possui um título da Super Taça, ganho no ano 2015/16.

Títulos 
 Liga Insular da Brava: 3
1988/89, 2001/02 e 2011/12

 Super Taça da Brava: 1
2015/16

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor classificação: 6.º lugar – fase de grupos (nacional)
Melhor posição na Taça Regional: 1.º lugar (regional)
Participações nas competições da Super Taça Regional: 1, em 2016
Participações no Campeonato Nacional: 2
Pontos totais: 1 ponto (nacional)
Jogos totais: 13 jogos (nacional)
Golos totais: 3 gols (nacional)
Melhor saldo de golos pró na temporada, nacional: 7 golos (nacional), em 2002
Melhor "Pontos Totais" na temporada: 6 pontos (nacional), em 2012
Mais Jogos Derrotado na temporada: 7 pontos (nacional), em 2002
Derrotas totais: 12 derrotas (nacional)

Ligações externas
Académica da Brava na Facebook 
Académica da Brava na Soccerway
Académica da Brava na Zerozero 

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular da Brava